Mamadou Bagayoko, un footballeur professionnel international malien (1979 -).
 Mamadou Bagayoko, un footballeur international de Côte d'Ivoire (1989 -).

Voir aussi